Miejscowości w USA:
 Grand Isle – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Grand Isle – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Jefferson
 Grand Isle – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Grand Isle
Gminy w USA:
 Grand Isle (ang. Grand Isle Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Grand Isle (ang. Grand Isle Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Grand Isle
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Grand Isle (ang. Grand Isle County) – w stanie Vermont